Калихан Есбосынович Козбагаров (; 22 сентября 1960; , СССР — 10 июля 2020; , Казахстан) — казахстанский врач-инфекционист, опытный организатор здравоохранения. Отличник здравоохранения Казахстана (2002).

Посмертно удостоен званий «Герой Труда Казахстана» с вручением знака особого отличия Золотой звезды и ордена «Отан» (2020).

Биография 
Калихан Козбагаров родился в 22 сентября 1960 году в Актюбинской области.

В 1983 году окончил лечебный факультет Актюбинский государственный медицинский институт. После окончания интернатуры был направлен на работу врачом-инфекционистом в Хромтаускую районную больницу на базе Областной клинической больницы.

В 1985 году был переведен врачом-невропатологом и заведующим отделением.

С 1997 по 1999 годы — Ген.директор Хромтауского территориально-медицинского объединения.

С 1999 по 2003 годы — Руководитель Хромтауского районного отдела здравоохранения.

С 2003 по 2012 годы — Главный врач ГККП «Хромтауская центральная районная больница».

С 2012 по 2020 годы — Главный врач ГКП на ПХВ «Областная клиническая инфекционная больница» Актюбинская область.

Калихан Есбосынович скончался 10 июля 2020 года от пневмонии.

Профессиональная деятельность 
В 2004 году на базе ЗКГМА имени Оспанова ФУВ проходил повышение квалификации «Актуальные вопросы социальной медицины и организации медицинской помощи в условиях рыночных отношений».

В 2005 году проходил повышение квалификации по циклу «Избранные вопросы неврологии».

В 2006 году на этой же базе проходил повышение квалификации на тему «Организация первичной медико-санитарной помощи для руководителей учреждений и организаций, входящих в систему ПМСП». В том же году прошел тематическое усовершенствование по теме «Организационные основы формирования здорового образа жизни».

Награды и звания 
 Звания «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия Золотой звезды и ордена «Отан» — за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга. (Посмертно Указ президента РК от 13 июля 2020 года.)
 Нагрудный знак Министерства здравоохранения РК «Отличник здравоохранения» (2002)
 Звания «Человек года Актюбинской области» (2005)
 Правительственные медали, в том числе:
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016) и др.

Примечания 

Врачи Казахстана
Инфекционисты Казахстана
Отличники здравоохранения Казахстана